Футболіст року в чемпіонаті України — нагорода найкращому футболістові української Прем'єр-ліги (до сезону 2008/09 — Вища ліга) за підсумками календарного року. Номінантами можуть бути гравці з будь-яким громадянством, які виступають в УПЛ. Протягом перших трьох років чемпіонату України присуджувалася Федерацією футболу України. З 1995 року найкращий гравець української ліги визначався за результатами опитувань газети «Команда», а після її закриття з 2017 року цю традицію продовжив сайт «Команда1». У референдумі беруть участь по 16 представників (15 гравців і головний тренер) усіх команд елітної ліги, кожен з яких називає свою трійку лауреатів. За перше місце нараховуються три очки, за друге — два, за третє — одне.

Опитування Федерації футболу України (1992—1994)

Опитування «Команди» (з 1995)

Переможці й призери

Статистика

За гравцями 
Футболісти, що вигравали більше одного титулу

За клубами

За країнами

Див. також 
 Футболіст року (Україна)
 Футболіст сезону в Україні
 Футбольні зірки України
 Легіонер року в чемпіонаті України
 Футболіст півріччя в українській лізі

Примітки 

Українські футбольні нагороди
Україна
Щорічні заходи в Україні